Сборная Конго по футболу:

 Сборная Республики Конго по футболу
 Сборная Демократической Республики Конго по футболу